Алпан — Божество — бог справедливости, огня и молнии у древних лезгиноязычных народов.

Поклонение богу Алпану имело очень древние корни на территории Алпании (Кавказской Албании). Алпан восстанавливал равновесие и справедливость в обществе и окружающем мире. Орёл и огненные молнии были его атрибутами. Молния в переводе с лезгинского языка значит — «Алпандин цӏай»- то есть Алпана огонь. В разговорной речи лезгин по сей день сохранились проклятия — дословный перевод- («Ударит Алпан тебя пусть!») и («Пусть Алпана огонь ударит тебя!»)..

Именем бога Алпана была названа древняя лезгино язычная страна и называлась «Алпания» а не Кавказская Албания. Назвать Алпанию Албанией было грубейшей ошибкой допущенной большей частью историков. Чтобы не возникало путаницы с государством Албания была добавлена приставка «Кавказская». Отсюда непонятные выводы и поиски родства между лезгиноязычными народами и албанцами.

Аналогично в честь богини Афины была названа страна Афины на территории современной Греции. Или точнее сказать город-государство Афины формировалось вокруг Афинского акрополя. Неважно вдаваться в подробности, суть одна и она явная.

По мнению многих историков и исследователей а также Забита Ризвановича и Ризвана Ризвановых, теоним «Алпан» является составной частью многих географических названий и отразился, например, в названиях селений Алпан, Алпаут, Алпы в районах, населенных лезгинами в Азербайджане.

Сюда же можно отнести такие слова как Альпийские горы, Альпы (Alps), гора Олимп, Альфа (Alpha).

Видно, что древнегреческому жречеству было выгодно обозвать Алпанию Албанией, а Алпана назвать Зевсом, иначе возникло бы много вопросов, что могло поставить под сомнение всю древнегреческую религию.И дело даже не в именах богов. По преданиям у языческих богов были большие семьи, множество потомков, в связи с этим Тор, Зевс, Алпан и прочие громовержцы могут являться разными личностями. Но греки хотели всё объединить, назвав богов других народов именами своих богов, к примеру даже Артемид были десятки, среди которых грузинская богиня — покровительница охотников Делия (Дали). В итоге это обернулось против самих греков.

Примечания

Литература 
 1. Язычество лезгин. Дербент, 2000. 249 с.(22,26 пл.). Статьи
 2. Раизм — язычество лезгиноязычных народов И Отечество. Махачкала, 1999. № 1.С. 15-19.(0,5 пл.).
 3. Фейруз Абумуслимович Бадалов, кандидат исторических наук, журнал «Возрождение», 2000 г.
 4. Раизм — народная религия лезгин // Возрождение. Махачкала, 2000. № 6. С. 47-49. (0,28 пл.).
 5. Ихилов М. М. Народности лезгинской группы… С. 224; Гаджиев Г. А. Мифические персонажи и их названия у лезгин. С. 85; Ризванов Р. З. Из ономастики лезгин. С. 98; Ризванов З., Ризванов Р. История лезгин… С. 33; Ризаханова М. Ш. Духовная культура лезгин… Л. 82; Бадалов Ф. А. Язычество лезгин. С. 107—110.
 6. Ризванов З., Ризванов Р. История лезгин… С. 33.

Боги, восходящие к индоевропейскому громовержцу
Боги и духи грома
Боги неба и атмосферных явлений
Боги огня
Боги по алфавиту
Боги справедливости и правосудия
Верховные боги
Нахско-дагестанская мифология